La nazionale di pallavolo maschile di Taipei Cinese è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo di Cina Taipei ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di Taipei Cinese.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per la World League 2016.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

World League

Coppa asiatica

Collegamenti esterni